Шуколово — название нескольких населённых пунктов:
 Шуколово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Шуколово — деревня в Торжокском районе Тверской области.